Rannaküla  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Rannaküla (Elva), Ort in der Gemeinde Elva, Kreis Tartu
 Rannaküla (Hiiumaa), Ort in der Gemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Rannaküla (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Rannaküla (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Rannaküla (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Rannaküla (Saareküla), ehemaliger Ort auf dem Gebiet von Saareküla in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Rannaküla (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Kirderanna, bis 2017 Rannaküla, Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Laevaranna, bis 2017 Rannaküla, Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Rooglaiu, bis 2017 Rannaküla, Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Vaigu-Rannaküla, bis 2017 Rannaküla, Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare